Ivanivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Ivanivka din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ivanivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Ivanivka, Ivanivka
Ivanivka, Ivanivka, Niîjnohirskiîi
Ivanivka, Ivanivka, Niîjnohirskiîi, Crimeea